L'Indianola Records è un'etichetta discografica indipendente statunitense, fondata nel 1999 da John Giddens e Matt Shelton.

Dopo aver pubblicato l'album dei Life Before Reflections on Tomorrow, la popolarità dell'etichetta crebbe notevolmente nel 2001 con la pubblicazione dell'album di debutto degli Evergreen Terrace.

Artisti 

A Day to Remember
A Jealousy Issue
A Prisoners Dilemma
A Tragedy in Progress
Acirema
Across Five Aprils
And Then There Was You
Apparitions
Boys No Good
Caldwell
Casey Jones
Evergreen Terrace
Forgiven Rival
Glory of This
Gunmetal Grey
HeartCakeParty
Honour Crest
Life Before
Life in Your Way
Monday in London
Mercury Switch
Odd Project
Oh, Manhattan
Provoke, Destroy
Scream Out Loud
Sleeping by the Riverside
Strateia
The Year Ends in Arson
This Day Will Tell
This Runs Through
The Midnight Life
We Are Action
Your Eyes My Dreams
Wealth in Water
Words Like Daggers

Collegamenti esterni 
 

Etichette discografiche statunitensi
Etichette discografiche indipendenti